Santiponce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiponce (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Santiponce (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar